Chatroom, een virtuele ruimte op het internet waar men kan chatten
 Een telefoonnummer waar men met meerdere mensen tegelijk kon praten
 Een sekslijn
 Een rubriek van het televisieprogramma Man bijt hond